Natschbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Natschbach (Gemeinde Natschbach-Loipersbach), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Natschbach-Loipersbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Gewässer:
 Natschbach (Pfreimd), in Tschechien Nivní potik, linker Zufluss der dort noch Katharinabach genannten Pfreimd vor Pfrentschweiher, Markt Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Natschbach (Schwarza) rechter Zufluss der Schwarza (Leitha) bei Loipersbach, Gemeinde Natschbach-Loipersbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich